«Лесная легенда» — советский фильм 1968 года снятый на киностудии «Таллинфильм» режиссёром Лейдой Лайус по мотивам пьесы Аугуста Кицберга «Оборотень».

Сюжет 
XIX век, хозяин отдалённого хутора подбирает у позорного столба девочку, чью мать, обвинённую в колдовстве, до смерти засекли. Тийна растёт в его семье вместе с его сыном Маргусом и приёмной дочерью Мари. Неукротимая нравом, с буйным темпераментом и отсутствием предрассудков девочка резко отличается от окружающих, которые так и не признают её своей. Для них она — дочь казнённой с позором ведьмы. И именно присутствием среди них дочери «ведьмы» объясняют крестьяне все те бедствия, которые время от времени обрушиваются на них… Мари, влюблённая в Маргуса, видит, что ему нравится Тийна, и она из ревности обвиняет перед целой деревней свою сводную сестру в том, что она оборотень, волчица. Страстная и упрямая Тийна вступает в противоречия с жителями и своей приёмной семьей. Любовь Маргуса не может её защитить, и она сбегает в лес. Проходит пять лет, услышав вой волков Маргус хватает ружье и смертельно ранит одного из них…

В ролях 
 Эне Ряммельд — Тийна
 Малле Клаассен — Мари
 Эвальд Хермакюла — Маргус
 Арнольд Сиккел — хозяин Таммару
 Эви Рауэр-Сиккель — хозяйка Таммару
 Эльза Ратассепп — бабушка
 Волдемар Паавел — Яанус, слуга
 Леонхард Мерзин — Яссь
 Дорис Карева — юная Тийна
 Кюлли Сонг — юная Мари
 Рейн Вальтер — юный Маргус
 Сийна Юкскюла — мать Тийны
 Вальтер Соосырв — пастор
 Лайне Месикяпп — эпизод

Фильм дублирован на русский язык на Киностудии им. М. Горького, режиссёр дубляжа Е. Арабова.

Прокат 
Фильм вышел в прокат 18 июля 1969 года, его посмотрели 3 600 000 зрителей.

Фестивали и призы 
 IV Всесоюзный кинофестиваль — диплом и премия за операторскую работу оператору А. Моцкусу за фильмы («Красавица» и «Лесная легенда»).

Литература 
 Закржевская Л. — «Волчица» остаётся вольной… // Советский экран, № 20, 1969. — с. 7.
 Хаак И. — Размышления о традициях // Советская Эстония, 5 января 1969
 Бассель Н. — «Оборотень» // Молодёжь Эстонии, 12 января 1969
 «Лесная легенда» // Советская культура, 20 сентября 1969
 Лесная легенда (Оборотень) // Советские художественные фильмы: 1968—1969. — М.: Нива России, 1995. — с. 65

Фильмы СССР 1968 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Таллинфильм»
Экранизации пьес